Die Gerechtigkeit steht für:

 Die Gerechtigkeit (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Die Gerechtigkeit, allegorische Figur für die Gerechtigkeit, siehe Justitia

Werktitel:
 Die Gerechtigkeit, Fresko von George Frederic Watts (1853–1859)
 Die Gerechtigkeit, Wandbild von Willy Spatz (1913)
 Die Gerechtigkeit, Rede von Max von Rümelin (1920)
 Die Gerechtigkeit, Schrift von Wilhelm Sauer (Jurist) (1959) 
 Die Gerechtigkeit, Briefmarke mit einem Werk von J. G. Müller (um 1785), siehe Briefmarken-Jahrgang 1974 der Deutschen Bundespost Berlin
 Die Gerechtigkeit, Skulptur von André Bucher (Bildhauer) (1997)

Siehe auch:
 Gerechtigkeit (Begriffsklärung)